René Tavernier ist der Name folgender Personen:

* René Tavernier (Geologe) (1914–1992), belgischer Geologe und Bodenkundler
 René Tavernier (Schriftsteller) (1915–1989), französischer Schriftsteller und Journalist